The Wall:

 The Wall — одиннадцатый студийный альбом британской прогрессив-рок-группы Pink Floyd.
 The Wall — британская панк-группа.